Кра́сный Бе́рег — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красный Берег — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Красный Берег — агрогородок в Жлобинском районе Гомельской области.
 Красный Берег — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Красный Берег — деревня в Березинском районе Минской области.
 Красный Берег — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Красный Берег — деревня в Солигорском районе Минской области.
 Красный Берег — деревня в Червенском районе Минской области.
 Красный Берег — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Красный Берег — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.
 Красный Берег — посёлок в Кричевском районе Могилёвской области.
 Красный Берег — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Красный Берег — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Красный Берег — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Красный Берег — село в Соликамском районе Пермского края.
 Красный Берег — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Красный Берег — деревня в Исаклинском районе Самарской области.
 Красный Берег — посёлок в Аксубаевском районе Татарстана.

См. также 
 Чирвоный Берег